George Anson puede referirse a varias personas distintas, todos miembros de la misma familia:

 George Anson (1697-1762), almirante británico conocido por su circunnavegación del globo.
 George Anson (1731-1789), parlamentario británico miembro del Whig, sobrino del anterior.
 George Anson (1769-1849), general británico que participó en la Guerra de Independencia Española, hijo del anterior.
 George Anson (1797-1857), Comandante en Jefe de las tropas británicas en India (1856-1857), durante la Rebelión de la India de 1857.  Sobrino del anterior.